Dark Shadows steht für

 Dark Shadows (1944), Kriminalfilm von Paul Burnford und Walter Hart
 Dark Shadows (2004), Pilotfilm zu einer Neuverfilmung der Fernsehserie Dark Shadows
 Dark Shadows, deutscher DVD-Titel des 2007 erschienenen US-amerikanischen Horrorfilms Shadow Puppets von Michael Winnick
 Dark Shadows (2012), eine US-amerikanische Horrorkomödie von Tim Burton
 Dark Shadows (Fernsehserie), eine US-amerikanische Gothic-Seifenoper
 Barnabas der Vampir, eine darauf basierende Romanserie von William Edward Daniel Ross
 Dark Shadows (Fernsehserie, 1991), Remake der Serie aus dem Jahr 1966